Арпачёво — село (официально числится деревней) в Торжокском районе Тверской области. Относится к Никольскому сельскому поселению.

Находится в 27 км к западу от города Торжка, в 2 км от села Никольское.

Село стоит на реке Таложенке, притоке реки Осуга.

Население по переписи 2002 года — 47 человек.

История 

Впервые упоминается в писцовой книге Новоторжского уезда XVII века (1626-1717), как пожня Арпачева, Теребенской волости, владелец Пимен Никитич Львов.

Пимен Никитич Львов помещик Новоторжского уезда (1626) воевода в Кашине (1650-1651). умер до 1667 г.

Село Арпачёво было вотчиной Львовых. До постройки Казанского храма  в селе была деревянная церковь святого Николая Чудотворца.  

В 1710 г. владелец Арпачёво капитан Семён Борисович Львов (ум. 1711) Его жена Домна Васильевна 45 лет, сын Петр 15-ти лет, на службе в армии в вахмистрах в Енисейском полку, сын Лаврентий 9 лет и дочь Афросинья 6 лет. (Переписная книга переписи дворян Новоторжского уезда Санкт-Петербургской губернии - 1710 г.)

В 1737 году священник села Арпачёва церкви святого Николая Чудотворца Яков Карпов, дьячок Григорий Михаилов, пономарь Пётр Михаилов.

В 1738 году в селе 8 дворов: 1-3 двор - духовные (1 поп, 1 дьячок, 1 пономарь) и их домашние. 4-й двор - дворянская жена вдова Домна Васильевна Львова (урожд. Шишкова), сноха её вдова капитанская жена Пелагея Ивановна (урожд. Соймонова, бабушка архитектора Николая Львова), её дети Александр, Николай, Пётр. Количество дворовых и их домашних: 67 человек. Крестьянские дворы № 5,6,7,8 - всего  51 человек.

В 1747 году в деревянной церкви святого Николая Чудотворца венчались родители архитектора Николая Львова: сержант Кронштадского пехотного полка Александр Петрович Львов и Прасковья Федоровна Хрипунова. 

В мае 1753 года в этой же церкви крестили будущего архитектора Николая Александровича Львова.

В 1760 г. заложено 20 душ крепостных крестьян. Заём "Титулярнаго Советника Петра Петрова сына Львова в 200 рублях, в Новоторжском уезде, в селе Арпачове 20 душ". Московские ведомости.

В 1763 году коллежским асессором Николаем Петровичем Львовым заложено 12 душ мужского пола в селе Арпачёве на сумма 120 рублей.

В 1782 году село Арпачёво с деревнями Вишенье и Челядино вотчина коллежского асессора Петра Петровича Львова. 

По ревизии 1782 г. 3 человека из дворовых отпущены на волю с отпускной, 1 из дворовых продан. Отдан в рекруты - 1 крестьянин. Проданы новоторжскому помещику надворному советнику Ивану Антиповичу Шишкову в усадьбу Млевичи - 1 крестьянин и 1 крестьянка. Куплены в имение 2 крепостных. Несколько крестьян переведены в вотчину того же помещика (П.П.Львова) сельцо Курчино Боровского уезда Калужской губернии, несколько крестьян переведены из Курчино в Арпачёво.

В 1783-1791 г.  строительство Казанской церкви по проекту архитектора Н. А. Львова. В это время усадьбой владели дяди архитектора Николай Петрович и Пётр Петрович Львовы.

В 1785 г. секунд-майором Александром Николаевичем Львовым  с аукционного торга Тверского наместничества были куплены и переведены в Арпачёво крестьяне, ранее числившиеся за фабрикантом Антоном Тавлеевым при красочной фабрике возле Торжка.

В 1854 году 23 мая (ст. ст.) 4 июня по новому стилю, в Казанском храме венчались генерал - губернатор Западной Сибири генерал от инфантерии Густав Христианович Гасфорд и Надежда Николаевна Львова, дочь действительного статского советника Николая Фёдоровича Львова, племянница второй покойной жены Густава Любови Львовой. Поручителем по жениху стал капитан Герасим Колпаковский, старший адъютант штаба отдельного Сибирского Корпуса Молдинского пехотного полка. Поручителем по невесте - инженер путей сообщения Пацевич Петр Иванович. Брачный обыск производили священник Василий Дубровский, дьячок Виктор Казанский, пономарь Матфей Некрасов.

В 1859 году во владельческом селе Ропачёво (Арпачёво) 31 двор, 368 жителей.
В конце XIX — начале XX века село Арпачёво — центр прихода Никольской волости Новоторжского уезда Тверской губернии. В 1884 году в селе 66 дворов, 388 жителей.

В 1886 году в селе Арпачёво открылась школа. Она находилась в доме, устроенном на средства одного из арпачёвских прихожан, возле церкви на земле, пожертвованной землевладелицей Лебедевой. Учащихся 96 человек. При школе была квартира для учителя. Школой заведовал местный священник П. М. Нечаев, который преподавал в ней закон Божий. Учитель с окт. 1895 г. М. Н. Дмитровский, окончивший курс семинарии. Помощница учителя - дочь псаломщика Екатерина Максимовна Казанская, окончившая курс в Арпачёвской церковно-приходской школе. В младшей школе введён "звуковой способ" обучения грамоте, взамен старинному "слоговому". Учебниками служат - книги прот. Смирнова, Баранова, Попова, букварь Тихомирова, Евангелие, Псалтирь и задачник Евтушевского.

В августе 1905 года крестьянами села подано ходатайство в Тверское губернское правление о возобновлении межевых знаков на границах надельной земли, в котором они просят Губернское присутствие выслать им землемера с подлинной уставной грамотой и инженерными планами на землю. (Земля находящаяся при селении Арпачеве и в пустошах: Большое Иваново, Сажино, Копачево - Пупово - Морозово).

В 1907 году в селе произошли беспорядки. Крестьяне  настаивали на уступке заарендованной земли Семёном Родионовым, раньше срока окончания договора аренды. Арендатор Родионов и Лебедева (опекун владельца имения) отказались нарушать заключённый договор и тогда крестьяне устроили погром.  22 апреля на Пасху сломали прилегавшие к имению заборы и изгородь на протяжении версты, и применяя угрозы, пытались прогнать семью арендатора Родионова. На следующий день в Арпачево прибыл становой пристав с 12 конными стражниками. Он приказал уряднику арестовать зачинщиков беспорядка, но собравшиеся остальные крестьяне были против. В стражников полетели камни и колья. Также в стражников выстрелили из двух пушек, из которых ранее стреляли  только на Пасху. Стражники же в ответ стали  стрелять в воздух, но тем не менее причинили лёгкое ранение ног одному крестьянину. Вскоре пришёл местный священник, который уговорил крестьян прекратить стрельбу и разойтись. 27 апреля в Арпачево снова прибыл Новоторжский уездный исправник с судебным следователем по важнейшим делам и эскадроном драгун. 28 апреля исправник арестовал 5 крестьян, виновных в аграрных беспорядках и вооружённом сопротивлении полиции, и в тот же день они были отправлены в Новоторжскую тюрьму.

В 1915 году в Арпачёве 94 двора. (Для сравнения в Никольском 73 двора, в Бол. Вишенье - 109 дворов). 

Последний священник села Арпачёва (Казанский храм) - Ярославцев Василий Иванович, уроженец г. Каргополь (1885-1949). Окончил Олонецкую духовную семинарию. Рукоположён во священника  28 окт. (ст. ст.) 1909 г. После революции, в конце 20 гг. сослан в ссылку.

Арпачёвский народный хор принимал участие в съёмках детского фильма “Огоньки” (1972) режиссёра Бориса Рыцарева.

Известные люди 
Александр Петрович Львов (отец архитектора Н. А. Львова)  в детстве проживал в селе Арпачёво, имении своего отца  Петра Семёновича Львова. Похоронен там же, могила утеряна.

В 1854 году в Арпачёвском Казанском храме по православному обряду венчался со своей 3-ей женой Надеждой Львовой, генерал - губернатор Западной Сибири, Густав Христианович Гасфорд. Об этом сделана запись в книге брачных обысков церкви во имя Казанской Иконы Божией Матери села Арпачёва.

Население

Достопримечательности 
 Казанская церковь и колокольня, построенные по проекту Н. А. Львова (1791 год).

Примечания

Ссылки 
 Сборник статистических сведений о Тверской губернии. Т. 2: Новоторжский уезд — 1889.
 

Населённые пункты Торжокского района